Sanca (Ciater), een plaats in Indonesië
Sanca (Gantar), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing